Pellos ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Pellos (15./16. Jh.), italienischer Mathematiker
 René Pellos (1900–1998), französischer Comiczeichner